Міждуріченське () — село у складі Ілійського району Алматинської області Казахстану. Адміністративний центр Міждуріченського сільського округу.

Населення — 6972 особи (2009; 4625 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Ілійського району
Села Алматинської області